Але́ксей Гро́шев:
 Грошев, Алексей Владимирович (род. 1989) — российский лыжник, сурдлимпиец.
 Грошев, Алексей Яковлевич (1930—2001) — Герой Социалистического Труда.